les Jeux des îles, compétition multi-sports organisée par l'Association internationale des jeux des îles (IIGA) tous les deux ans depuis 1985.

 les Jeux des îles, compétition sportive organisée par les membres du Comité d'organisation des jeux des îles depuis 1997.